Итальянское Возрождение или Итальянский Ренессанс ( [rinaʃʃiˈmento]) — важнейшая эпоха в истории Италии, заложившая основы новой европейской культуры.

Италия была первой европейской страной (несмотря на то, что целостное государственное образование сложилось только в XIX веке), которой европейские народы обязаны великим переменам и достижениям в самых разных областях человеческой деятельности. Эпоха Возрождения началась в Италии в XIV веке, в период проторенессанса, или треченто (культуры 1300-х годов) и продолжалась вплоть до XVI века, ознаменовав переход от средневековой к современной Европе. Расцвет ренессансной культуры приходится на XV—XVI века, в котором выделяют Высокое Возрождение (от конца 1490-х годов, до первой четверти XVI века). В странах Центральной и Северной Европы эпоха Возрождения наступила позднее и приобрела специфические черты. Tаковы Северное Возрождение и Французский Ренессанс.

Происхождение термина 
Итальянское слово «rinàscita» встречается в «Комментариях» Лоренцо Гиберти (I Commentari, 1452—1455), книге о художниках его времени, откуда это слово заимствовал Джорджо Вазари, составивший «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). Вазари отметил этим словом деятельность своих предшественников, художников начала XVI века, «после долгих лет упадка в период средневековья и варварства». Он писал «о пелене, которая заволокла умы людей» и которая неожиданно «то ли Божьей милостью, то ли под воздействием звёзд спала» и художники вдруг увидели «истинно прекрасное». По его определению, «возрождение — это возвращение человека к своему естественному гармоничному состоянию в отношениях с природой». Поэтому «природа — это образец, а древние — школа». Время, предшествующее Возрождению гуманисты называли «темными веками».

В 1855 году французский историк Жюль Мишле дал «кальку» итальянского термина в заглавии седьмого тома «Истории Франции». В 1860 году был опубликован труд швейцарского историка Якоба Буркхардта «Культура Италии в эпоху Возрождения» (Die Kultur der Renaissance in Italien). С тех пор слова «возрождение» и «ренессанс» стали синонимами и общепринятыми для обозначения переломной эпохи в истории культуры. Однако в русскоязычной традиции не общепринято, но преимущественно используют слово «возрождение» в общем значении и в отношении итальянской культуры, а «ренессанс» — чаще в отношении культуры Франции.

Идейные основания культуры Итальянского Возрождения 
Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры, её гуманизм и антропоцентризм, возросший интерес к античности. Формирование новой ренессансной идеологии происходило в Италии при отсутствии целостного государства и междоусобных войн в обстановке борьбы городов-республик за экономическую и политическую независимость и свободы творческой личности. Тем не менее, традиционному тезису о решающем значении экономических факторов: расширения торговли и товарно-денежных отношений, развития мануфактурного производства, в настоящее время придаётся всё меньшее значение. Перелом в духовной культуре возник в результате естественной эволюции религиозного мировоззрения и расширения представлений об окружающем мире. В отношении искусства очевидно, что античность средневековые мастера знали и раньше и даже использовали формы античного искусства в своих произведениях, но, согласно определению Вазари, их искажали и «только в Италии конца XV— начала XVI века произошла контаминация — органичное слияние прекрасных форм, созданных в античности, с новыми идеями христианского гуманизма и пантеизма».

Искусство Итальянского Возрождения 
Самыми известными достижениями итальянского Возрождения являются произведения изобразительного искусства и архитектуры. В эту эпоху начинается процесс размежевания видов искусства и формирования жанровой структуры произведений. Помимо художественного творчества этот период характеризуется выдающимися достижениями в литературе, музыке, философии и в различных видах наук. В конце XV века Италия ещё не представляла собой отдельного государства, но деятельность выдающихся итальянцев оказалось непревзойденной вплоть до 1600-х годов. В эпоху Возрождения Италия была разделена на малые города-государства и княжества. Итальянское Возрождение началось в Тоскане (Центральная Италия), с центром в городе Флоренция, незначительно затронуло Венецию, где ощущалось влияние античности через посредство Византии. Наивысшие достижения художников Возрождения связаны с Римом, поскольку именно в Вечном городе они могли ощутить непосредственное воздействие наследия античной культуры. Итальянское Возрождение достигло своего пика в начале XVI века, а затем, во времена иностранных вторжений, которые ввергли Италию в хаос итальянских войн, сменилось искусством маньеризма и барокко. Однако идеалы эпохи Возрождения пережили свое время и распространились по всей Европе, оказав значительное влияние на Северное Возрождение и последующую эпоху Просвещения.

Широко известны культурные достижения Итальянского Ренессанса. Описание литературы эпохи Возрождения обычно начинают с творчества Франческо Петрарки. В стихотворном сборнике сонетов Canzoniere Петрарка воспевает свою любовь к Лауре, свою скорбь по поводу потери возлюбленной. Известен его современник Боккаччо, автор сборника новелл «Декамерон», посвященного теме любви в разных её видах. Известные поэты XV века: Луиджи Пульч (автор Морганте), Боярдо, Маттео Мария (Влюблённый Роланд), Лудовико Ариосто («Неистовый Роланд»). В XV веке работали такие писатели, как поэт Полициано и философ неоплатоник Марсилио Фичино, который сделал обширные переводы с латыни и греческого. В начале XVI века писатель Кастильоне (Книга Царедворца) изложил свое видение идеального джентльмена и леди. Итальянский мыслитель и философ Макиавелли выступал сторонником сильной государственной власти. Для её укрепления он допускал применение любых средств, что выразил в своем известном труде «Государь», опубликованном в 1532 году.

Итальянская живопись эпохи Возрождения оказывала доминирующее влияние на европейскую живопись на протяжении столетий. В это время там работали такие художники, как Джотто ди Бондоне, Мазаччо, фра Анджелико, Пьеро Делла Франческа, Доменико Гирландайо, Перуджино, Микеланджело, Рафаэль Санти, Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи и Тициан.

Архитектура итальянского Возрождения известна по работам архитекторов Филиппо Брунеллески, Леона Баттиста Альберти, Андреа Палладио и Донато Браманте. Среди их работ — Кафедральный собор Флоренции, Собор Святого Петра в Риме, кафедральный собор Темпио Малатестиано в Римини, множество великолепных особняков.

Истоки и предпосылки

Северная и центральная Италия в позднем Средневековье 

По мере того, как в Италии приближалась эпоха Возрождения, один кризис за другим вторгался в жизнь Западной Европы. В XIII веке потерпела неудачу серия религиозных Крестовых походов, направленных на «освобождение» в Иерусалиме (с Гроба Господня) от турок-сельджуков. Ослабевала власть императора Священной Римской империи, которая была основана в X веке королем Оттоном I Великим. Во второй половине XIII века империя теряет власть над Италией. Церковь, которая никогда не была так сильна, как в средние века, начала постепенно утрачивать свою незыблемость и монолитность. Тревожным симптомом явилось так называемое «Авиньонское пленение пап» (1309—1377), когда нажимом французского короля папская резиденция была перенесена из Рима на юг Франции, в Авиньон. Для современников Рим был не только географическим понятием, с ним связывалась идея вечности и незыблемости как церковной столицы, так и всей христианской церкви. Подошли времена «Великого раскола», ознаменованного ожесточенными раздорами в самой папской курии. После Великого раскола произошло окончательное разделение Церкви на Римско-католическую церковь на Западе с центром в Риме и Православную — на Востоке с центром в Константинополе. Приближалась Реформация, направленная на реформирование католического христианства в соответствии с Библией.

В позднем Средневековье (около 1300 и ранее) регион Лацио, бывший центром Римской империи и Южная Италия были в целом беднее, чем города на севере Италии. Рим был городом древних руин, Папская область была слабо организована и уязвима для внешнего вмешательства со стороны Франции, а позднее и Испании. Средняя Италия была отсталым, в основном земледельческим районом.

Сицилия какое-то время была под иностранным господством, там хозяйничали арабы, затем норманны. В Сицилии на протяжении 150 лет процветал Сицилийский эмират, а спустя два столетия во время там было Норманнское королевство, затем Королевство Гогенштауфенов.

Северные и Центральные районы Италии были более богатыми, чем южные. Этот регион был одним из самых богатых в Европе. В Крестовых походах были установлены прочные торговые связи с Левантом (страны восточной части Средиземного моря — Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Турция), а четвертый крестовый поход сделал многое, чтобы уничтожить Византийскую Римскую империю, как соперника венецианцев и Генуэзцев.

В условиях феодальной раздробленности Италии, при отсутствии единого государственного центра, особая роль выпала на долю экономически развитых, достигших высокого культурного подъёма городов.

Основные торговые пути с востока проходили через Византийскую империю, или Арабские земли и далее в порты Генуя, Пиза и Венеция. Роскошные товары купленные в Леванте, например, специи, красители и шелка, завозились в Италию, затем перепродавались по всей Европе.

Города-государства наживались также на использовании богатых сельскохозяйственных земель в долине реки По. На Шампанских ярмарках закупались такие товары, как шерсть, пшеница, драгоценные металлы из Франции и Германии. Обширная торговля велась со странами от Египта до Балтийского региона.

Торговля в Северной Италии делала страну процветающим государством. Флоренция стала одним из богатейших городов Северной Италии, благодаря её шерстяной текстильной продукции, производимой под контролем торговой гильдии Арте Делла Лана (Arte della Lana).

Итальянские торговые пути, проходившие по всему Средиземноморью и за его пределами являлись важными проводниками культуры и знаний. Ученые, которые мигрировали в Италию во время и после Османских завоеваний Византии в 12—15-м веках, проводили лингвистические исследования эпохи Возрождения в недавно созданной академии во Флоренции и Венеции. Ученые гуманисты разыскивали в монастырских библиотеках древние рукописи, ими были восстановлены труды Тацита и других латинских авторов.

Тринадцатый век 

В XIII веке в большей части Европы наблюдался значительный экономический рост. Торговые пути из итальянских государств связывали порты Средиземноморья с портами стран Ганзейского Союза — балтийского и северных регионов Европы. Экономика Итальянских городов-государств за этот период выросла настолько, что города де-факто становились полностью независимыми от Священной Римской империи. В этот период в экономике итальянских государств развивалась современная инфраструктура с акционерными обществами, международной банковской системой, валютным рынком и страхованием. Флоренция стала центром финансовой системы, а её золотой флорин стал основной валютой в региональной международной торговле.

В Европе в Средние века господствовал новый меркантильный правящий класс, который накопил свои богатства путем эксплуатации трудящихся. Особенностью Высокого Средневековья в Северной Италии был расцвет городских коммун, вышедших из-под контроля епископов и местных графов. Упадок феодализма и рост городов оказывали влияние друг на друга; так, спрос на предметы роскоши привел к увеличению товарооборота, что привело к увеличению числа богатых торговцев, которые, в свою очередь, требовали более дорогих товаров. В этой атмосфере излишеств возникла потребность в создании визуальных символов богатства, дающих возможность показывать окружающим свой достаток и вкус.

Эти перемены позволяли торговцам осуществлять контроль над правительствами итальянских городов-государств, что в свою очередь приводило к расширению производства. Существовавшие в северных районах страны средневековые законы (против ростовщичества, запреты на торговлю с нехристианами) мешали развитию торговли. В городах-государствах Италии эти законы были отменены или изменены.

Четырнадцатый век 
В XIV веке произошел ряд катастроф, которые привели Европейскую экономику к рецессии. В это время закончился средневековый теплый период и начался малый Ледниковый период. Изменение климата повлияло на сельскохозяйственное производство. Уменьшились урожаи, что приводило к голоду, усугубляющемуся быстрым ростом населения. Столетняя война между Англией и Францией подорвала торговлю по всей Северо-Западной Европе, особенно когда в 1345 году, король Англии Эдуард III отказался от своих долгов, что привело к банкротству двух крупнейших Флорентийских банков Барди и Перуцци. Война на востоке нарушила торговые пути, Османская империя начала расширяться по всему региону. Наиболее разрушительное влияние оказала черная смерть, которая косила население густонаселенных городов Северной Италии. Во Флоренции, например, от чумы население в 45,000 снизилось в течение следующих 47 лет на 25—50 %.

Именно в этот период нестабильности в Италии жили мастера Возрождения Данте и Петрарка. Ростки искусства эпохи Возрождения появились в реализме Джиотто. Как это ни парадоксально, некоторые из этих бедствий способствовали зарождению эпохи Возрождения. Черная смерть выкосила треть населения Европы. В результате дефицита рабочей силы происходило увеличение заработной платы, люди стали тратить больше денег на предметы роскоши. В начале XV века заболеваемость Бубонной чумой в Европе начала снижаться, население вновь начало расти. Новый спрос на товары и услуги привел к росту количества банкиров, торговцев, квалифицированных ремесленников. Ужасы Чёрной смерти и неспособность Церкви оказывать действенную помощь приводили к снижению влияния церкви на население. Развал банков Барди и Перуцци открыл семейству Медичи путь к правлению во Флоренции.

Войны в конце XIV века между Флоренцией и Миланом сплотили народ. Люди представляли войны, как конфликты между свободными Республиками и деспотическими монархиями, между идеалами Греческой и Римской Республиками и Римской империей и средневековыми царствами. Важной фигурой в разработке идеологии Возрождения был итальянский гуманист, писатель и историк, один из знаменитейших учёных  — Леонардо Бруни. Времена кризиса во Флоренции были периодом, когда творили знаменитые мастера раннего Возрождения, такие как Гиберти, Донателло, Рафаэль и Брунеллески. Распространяемые в это время в народе республиканские идеи, оказали огромное влияние на всю эпоху Возрождения.

История

Международные отношения 

Северная Италия и верхняя Центральная Италия были разделены на множество враждующих городов-государств, самыми могущественными были Милан, Флоренция, Пиза, Сиена, Генуя, Феррара, Мантуя, Верона и Венеция.

В средневековой Северной Италии долгое время продолжалась затяжная битва за господство между силами папства и Священной Римской империи. Отдельные города присоединялись то к одной воюющей стороне, то к другой. В Италии борьба мелких областей повела впоследствии к образованию более обширных государств верхней и средней Италии и почти во всех городах отдала власть в руки отдельных лиц. Это способствовало возникновению культуры Возрождения, так как талантливые люди, устраняемые от общественной и военной деятельности, с большим рвением отдавались искусству и литературе. В ходе итальянских войн во Флоренции утвердилось господство Медичи.

С XIII века армии состояли в основном из наёмников, процветающие города-государства могли нанимать наемников. В XV веке самые могущественные города-государства завоевывали своих соседей. Флоренции досталась Пизы в 1406 году, Венеция захватила Падую и Верону, герцогство миланское завоевало ряд близлежащих областей, включая области Павия и Парма.

Первая часть эпохи Возрождения видела почти постоянные войны на суше и на море, когда города-государства соперничали за первенство. На суше войны проводились с помощью армии наёмников, известных как кондотьеры со всей Европы, но чаще из Германии и Швейцарии. Наёмники не были готовы неоправданно рисковать своей жизнью и войны в основном состояли из осад и манёвров с несколькими генеральными сражениями. В интересах наёмников обеих сторон было продлить любой конфликт, чтобы продолжить свою работу. Наёмники были постоянной угрозой для их работодателей; если им платили, они воевали против своего покровителя. Государство полностью зависело от наёмников, с их стороны был соблазн захватить государство, что и происходило в ряде случаев.

В море итальянские города-государства посылали флоты на битву. Главными претендентами на первенство были Пиза, Генуя и Венеция. Венеция оказалась более сильным противником, и с упадком Генуэзские власти в XV веке Венеция стала превалирующей на морях.

На суше после десятилетий борьбы между Флоренцией, Миланом и Венецией, эти три державы отложили в сторону свои разногласия и в 1454 году согласились на Лодийский мир. Мирный договор соблюдался около сорока лет.

Флоренция при Медичи 

До конца XIV века, до правления во Флоренции Медичи, ведущим был богатый тосканский род Альбицци, сделавший своё состояние на организации суконных мануфактур и поставках шерсти. В 1293 году была принята конституция Флоренции — «Установления справедливости». Конституция лишала аристократические феодальные фамилии политических и гражданских прав. Знатные семьи должны были выселяться из города. Реальная власть переходила к «старшим цехам», «жирному народу». Правительством Флоренции становился орган городского самоуправления синьория.

Во Флоренции строились многочисленные дворцы, которые окружали виллы, процветало купечество. В 1298 году одна из ведущих банковских семей Европы, Бонсигнори (Bonsignoris), была доведена до банкротства, вследствие чего город Сиена потерял статус банковского центра Европы.

.

Медичи управляли крупнейшим в Европе банком Медичи, а также множеством других предприятий во Флоренции и других местах. В начале XV века Джованни Медичи достиг высших должностей, а в 1434 году его сын Козимо, воспользовавшись недовольством народа знатью за частые войны и тяжёлые налоги, захватил в свои руки власть. С этих пор до конца столетия фамилия Медичи управляет республикой и приобретает громкую известность покровительством всем направлениям Ренессанса. Козимо Медичи был очень популярен среди горожан, в основном, за стабильность и процветание города. Одним из его наиболее важных достижений было переговоры о Лодийском мире с Франческо Сфорца, заканчивающим десятилетия войны с Миланом. Козимо был также важным покровителем искусств.

При сыне Козимо, Пьеро ди Козимо, популярность Медичи уменьшилась: против них был составлен заговор, который хотя и окончился неудачей, но вовлёк Флоренцию в войну с Венецией.

В 1469 году бразды правления перешли к двадцатиоднолетнему внуку Козимо — Лоренцо, который был известен как «Лоренцо великолепный». Лоренцо был первым из семьи, который с малых лет воспитываются в гуманистических традициях и известен как один из основных покровителей искусств Ренессанса. При Лоренцо Медичи было закреплено создание нового Совета семидесяти, во главе которого был сам Лоренцо. Лоренцо был менее успешным в бизнесе, чем его прославленные предки, и коммерческая империя Медичи постепенно размывалась. Лоренцо продолжил союз с Миланом, но отношения с папой испортились, и в 1478 году Папские агенты в союзе с семьёй Пацци организовали покушение на Лоренцо. Заговор среди флорентийских патрициев и их сторонников не удался, однако младший брат Лоренцо, Джулиано, был убит. Убийство не привело к войне с Папством, но было использовано в качестве оправдания для дальнейшей централизации власти в руках Лоренцо. Заговор Пацци в 1478 году и убийство Джулиано только усилило влияние Медичи.

Распространение идей 
В средних веках искусство считалось ремеслом. В нём преобладала некая практическая цель. Так, церковные здания были призваны привести человека ближе к Богу и укрепить его в вере. Это было особенно заметно в готическом стиле, который характеризуется впечатляющими структурами. Строитель и художник рассматривался как ремесленник.

Этот взгляд на искусство изменился в эпоху Возрождения. В это время взгляд на изобразительное искусство стала частью интеллектуального видения. Искусство впервые в истории стало связываться с теорией красоты. Эту взаимосвязь между интеллектом и искусством гуманисты нашли в трудах Платона и Аристотеля. Эти греческие мыслители оказывали существенное влияние на теорию искусства эпохи Возрождения.

Возрожденные идеи Ренессанса распространялись из Флоренции в соседние государства Тосканы, такие как Сиена и Лукка. Тосканская культура, особенно литература, вскоре стала образцом для всех государств Северной Италии и Тосканы. В 1447 году к власти в Милане пришел Франческо Сфорца. Средневековый город стал превращаться в крупный центр искусства и науки, на то обратил Леоне Баттиста Альберти. Венеция была одним из самых богатых городов, поскольку контролировала Адриатическое море. Она также стала центром культуры Возрождения, особенно архитектуры.

В небольших городах, таких как Феррара, Мантуя под Гонзага, Урбино под управлением Федерико да Монтефельтро возникло меценатство. Неаполь в эпоху Возрождения находился под патронажем Альфонсо I, который завоевал Неаполь в 1443 году и поощрял художников, таких как Франческо Лаурана и Антонелло да Мессина и писателей, таких как поэт Якопо Саннадзаро и ученый-гуманист Анджело Полициано.

В 1417 году папский престол вернулся в Рим, но бывшие имперские города оставались бедными и в значительной степени находились в руинах в течение первых лет эпохи Возрождения. Великая трансформация началась при папе Николае V, который стал понтификом в 1447 году. Ученый-гуманист Энея Сильвия Пикколомини стал папой Пием II в 1458 году. Постепенно папство подпало под контроль богатых семей, таких, как Медичи и Борджиа. Дух Ренессансного искусства и философии стали доминировать в Ватикане. Папа Сикст IV выдал заказ на строительство Сикстинской капеллы. Папы же стали светскими правителями в папском государстве.

Характер Ренессанса изменился в конце XV века. Ренессансный идеал был полностью принят правящим классом и аристократией. В эпоху раннего Ренессанса многие из ведущих художников нижнего или среднего класса стали аристократами.

Население 

Как культурное движение, итальянское Возрождение затронуло лишь небольшую часть населения. Италия была самым урбанизированным регионом Европы, но три четверти людей были ещё сельскими жителями. Для этой части населения жизнь оставалась практически неизменной со Средних веков. Классический феодализм никогда не был определяющим в Северной Италии, большинство крестьян работали на частных фермах или в качестве издольщиков.

Разные ситуации наблюдались в городах. В них жила аристократия средневекового королевства. Эта группа людей составила слой покровителей мастеров культуры. Члены городской элиты были готовы платить большие деньги за дворянский титул или права на свой герб. Под ними находился класс ремесленников и членов гильдии, которые жили комфортабельной жизнью и имели значительное влияние в республиканских правительствах. Все это составляло резкий контраст с остальной Европой, где ремесленники были низшим классом. Грамотные и образованные, эти люди действительно участвовали в развитии культуры в эпоху Возрождения. Самую большую группу городского населения составляли малоквалифицированные рабочие и безработные. Как и на крестьян, эпоха Возрождения оказала на них малое влияние. Правящий класс контролировал в сотни раз больший дохода. Некоторые историки видят в этом неравном распределении богатств подспорье для эпохи Возрождения, поскольку искусство находится под патронажем очень богатых людей.

Для средневекового человека вся жизнь от рождения до смерти регулировались христианской верой. Верой определялось и поведение человека. В эпоху Возрождения люди стали относиться к этому менее ответственно. Многочисленные отзывы современников показывают, что в век Рафаэля прихожане могли разговаривать во время мессы или пройти через церковь. В церкви люди могли есть, пить, танцевать, играть в азартные игры и заниматься попрошайничеством. Церковные здания использовались как склады.

В городах Италии значительную часть населения составляло духовенство. По разным оценкам, население Флоренции в 1427 году составляло около 38 000 человек. Среди них было около 300 священников и более 1100 монахов. Со временем число священников увеличилось. Между духовенством и мирянами не было больших различий, священники могли работать, к примеру, каменщиками или быть военными.

Большинство пап эпохи Возрождения вела образ жизни светских князей. Реконкиста, а затем расширение Папской курии, казалось, было их главной задачей. Папская курия была предназначена, главным образом, для получения максимального дохода. Богатые папы и кардиналы становились покровителями искусства и архитектуры, взяв на себя инициативу по строительству архитектурных достопримечательностей.

Роль пап, как покровителей искусства, увеличилась в XV веке. Поскольку папы после 1309 года остались в Авиньоне (все папы в 1309—1378 годах были французами), то Рим оставался архитектурно слаборазвитым городом, по сравнению с другими крупными городами Италии. В последующем папа Николай V основал библиотеку Ватикана. Папа Сикст IV принял решительные меры по украшению Рима. Он начал большой проект по модернизации и реконструкции Рима, расширение его улиц и сносу ветхих строений. Папа спонсировал работу над Сикстинской капеллой. Папа Юлий II был покровителем искусств. Его преемник, Лев X, известен покровительством Рафаэля.

Британский историк культуры Питер Берк в свое время составил список из 600 известных писателей, ученых и художников, которые определили образ Итальянского Возрождения. Среди этих людей он назвал только трех женщин: поэтесс Виттория Колонна (Vittoria Colonna), Веронику Гамбара и Туллию Дарагона (Tullia d’Aragona). Среди ученых гуманистов он отметил Изотту Ногарола. В Эпоху возрождения ученость женщин расценивалась, как нечто неестественное, и даже, как в случае с Изоттой Ногарола, связанное с особым образом жизни (никогда не выходила замуж и неоднократно подчёркивала собственную девственность, религиозное одиночество). С шестнадцатого века среди известных писателей и художников стало больше женщин, среди них первая известная художница эпохи Ренессанса Софонисба Ангвиссола и художница болонской школы Лавиния Фонтана.

Возрождение не было периодом великих социальных или экономических потрясений, оно касалось только культурного и политического развития. Некоторые историки, такие как Роджер Осборн утверждали, что «Ренессанс представляет собой сложное понятие, поскольку история Европы совершенно неожиданно превращается в историю итальянской живописи, скульптуры и архитектуры».

Позднее Возрождение 

Окончание эпохи Возрождения размыто во времени. Для многих он совпал с приходом к власти во Флоренции аскетичного монаха Джироламо Савонарола. В 1494—1498 годах процветание независимых городов сходило на нет. Триумфальное возвращение к власти Медичи отметило начало последней фазы в искусстве под названием Маньеризм.

Медичи вернули к власти великих князей Тосканы, но встречное движение церкви продолжались. В 1542 году была сформирована Святая инквизиция. Через несколько лет был создан Индекс запрещённых книг. Величайшим просветителем итальянского Высокого Возрождения в это время был Джулио Кловио. Кловио прославился превосходными миниатюрами, которыми, по заказу владетельных особ, знатных лиц и богатых монастырей, украшал молитвенники, богослужебные книги и другие рукописи.

Не менее важным для возрождения был конец политической стабильности, связанный с итальянскими войнами, которые продолжались в стране в течение нескольких десятилетий. Они начались в 1494 году с вторжения в Франции, которое привело к масштабным разрушениям на севере Италии и завершилось потерей независимости многих городов-государств. Наиболее разрушительным было разграбление Рима испанскими и немецкими войсками в 1527 году. Результатом этого стала невозможность папством осуществлять покровительство искусству и архитектуры.

Ряд итальянских художников предпочло эмиграцию из страны. Самым ярким примером был Леонардо да Винчи, который в 1516 году уехал во Францию. Других итальянских художников приглашали на работу во Францию. Ими в стиле итальянского Ренессанса создавался дворец Шато-де-Фонтенбло (Приматиччо и Бенвенуто Челлини), в школе Фонтенбло работали итальянские художники.

Король Франциск I приглашал во Францию известных итальянских художников Леонардо и Микеланджело, который не откликнулся на приглашение короля, архитекторов Виньолу и Серлио, ювелира Челлини, который в Фонтенбло создавал по заказу Франциска свою знаменитую салиеру.

Из Фонтенбло новый стиль маньеризм перекочевал в Антверпен, а оттуда — по всей Северной Европе.

Расширялись важнейшие торговые пути средиземноморской Европы. В 1498 году Васко да Гама достиг Индии, с этой даты основной маршрут товаров с Востока проходил через Атлантику в порты Лиссабона, Севильи, Нанта, Бристоля и Лондона.

Культура

Литература и поэзия 

Тринадцатый век подготовил почву для эпохи Возрождения в области литературы. До эпохи Возрождения в итальянском языке не было литературного языка. Только с XIII века итальянские авторы начали писать на родном языке, а не на латыни, французском или провансальском.

В 1250-х годах произошли существенные изменения в итальянской поэзии. Стиль Дольче Стиль Ново («сладостная новая манера письма», занимающийся разрешением центральной проблемы средневековой лирики — взаимоотношениями «земной» и «небесной любви» пришел с поэтами Гвиттоне д'Ареццо и Гвидо Гвиницелли. В этой манере работали также поэты Гвидо Кавальканти, Чекко Анджольери, Данте Алигьери, Гвидо Орланди, Чино да Пистойя и др. Основные изменения в итальянской литературе коснулись поэзии.

Печать книг, начатая в Венеции итальянским гуманистом, издателем и книгопечатником Альдом Мануцием позволила публиковать книги на итальянском языке. Кроме латинских и греческих текстов, стали печататься книги по теологии, произведения дохристианской эпохи Императорского Рима и Древней Греции. Христианство оказывало большое влияние на художников и писателей, но вместе с этим возник интерес к античности.

В начале итальянского Возрождения основной акцент был сделан на перевод и изучение классических произведений с латыни и греческого. В это время переводились и изучались произведения римлян Цицерона, Горация, Саллюстия и Вергилия; греков: Аристотеля, Гомера и Платона.

Литература и поэзия эпохи Возрождения в значительной степени находилась под влиянием науки и философии. Ключевой фигурой в науке этого времени был гуманист и поэт Франческо Петрарка. Он писал стихи на латыни (незаконченная поэма Африка). Поэма 'Африка была своего рода патриотическим манифестом раннего итальянского гуманизма. В стремлении народа к культуре, политике и общественной жизни он видел путь к преодолению средневекового «варварства». Среди его работ, написанные на итальянском разговорном языке произведения: Canzoniere (Песенник), сборник любовных сонетов, посвященных неразделенной любви к Лоре. На склоне лет Петрарка решил ещё раз воспеть Лауру в аллегорической поэме «Триумфы». Однако поэма, напоминающая философский трактат, получилась громоздкой и тяжеловесной.
В 1341 году Петрарка, как лучший поэт современности, был коронован лавровым венком на Капитолии в Риме.

Друг Петрарки, Джованни Боккаччо написал сборник «Декамерон» из 100 историй, рассказанных за десять ночей десятью рассказчиками, которые бежали на окраины Флоренции, чтобы спастись от чумы. Подобно Петрарке, он также писал любовные стихи, посвященные знатной даме Мария д’Аквино, воспетая Боккаччо под именем Фьяметта, что означает «огонек». Боккаччо написал также прозаическое произведение: «Элегия мадонны Фьяметты» или «Фьяметта» (1343—1344), которая считается первой в новой европейской литературе психологической повестью (или романом) с чертами реализма.

Произведения Боккаччо, труды итальянского новеллиста XVI века Маттео Банделло («Ромео и Джульетта», «Много шума из ничего», «Двенадцатая ночь») были источником вдохновения и многих сюжетов для английских писателей эпохи Возрождения, в том числе Джеффри Чосера и Уильяма Шекспира.

Наука античности также оказывала влияние на возрождение литературы. Политический философ Никколо Макиавелли стал известен, благодаря своим произведениям «Рассуждения на Тита Ливия», «История Флоренции» и «Государь». Макиавелли было принято изображать циником, считающим, что в основе политического поведения лежат выгода и сила и что в политике следует опираться на силу, а не на мораль, которой можно и пренебречь при наличии благой цели. Однако в своих произведениях Макиавелли показывает, что правителю наиболее выгодно опираться на народ, для чего необходимо уважать его свободы и заботиться о его благосостоянии. Нечестность он допускает только лишь в отношении врагов, а жестокость — только к бунтовщикам, чья деятельность может привести к большему ущербу.

В работах «Государь» и «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия» Макиавелли рассматривает государство как политическое состояние общества: отношение властвующих и подвластных, наличие соответствующим образом устроенной, организованной политической власти, учреждений, законов. Макиавелли — один из немногих деятелей эпохи Возрождения, кто в своих работах затронул вопрос о роли личности правителя.

Выдающийся гуманист Леон Баттиста Альберти (1404—1472) был филологом, знатоком греческого языка, картографом, теоретиком искусства (трактаты «О живописи», «О ваянии», «О зодчестве»), архитектором, живописцем, музыкантом, поэтом, философом, особое внимание уделявшим проблемам этики («О семье», «Домострой» и др.). В отличие от некоторых гуманистов, писавших на латинском языке, он не пренебрегал народным итальянским языком, который он решительно вводил в культурный обиход Италии.

 Философия 

Первыми проводниками гуманистических идей стали Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Лоренцо Валла, Джованни Бокаччо. Данте в своем произведении «Божественная комедия» сделал человека центральной фигурой повествования.

Петрарка был одним из основоположников Ренессансного гуманизма. Гуманизм в оптимистической философии, представлял человека, как мыслящего и чувствующего существа, способного решать и думать за себя. Человек по своей природе добр. В этом состояло отличие от христианского взгляда на человека как носителя первородного греха, нуждающегося в искуплении. Это было новым взглядом на природу реальности. Продолжая дело, начатое Петраркой, итальянские гуманисты XV века выступали против средневековой схоластики, против догматизма. Его последователь первой половины XV в. Лоренцо Валла пошел дальше и призывал к активным действиям для борьбы за свои идеалы. Гуманистическая концепция человека и его земных достоинств была изложена в трактате Джаноццо Манетти (1396—1459) «О достоинстве и превосходстве человека». В этом произведении он размышляет о человеческом разуме, о силе которого свидетельствуют великие деяния и изобретения человечества.

Петрарка поощрял изучение Латинской классики. Важным шагом в гуманистическом образовании было стремление таких ученых, как Пико Делла Мирандола заниматься поиском потерянных или забытых манускриптов. Эти усилия поощрялись богатыми итальянскими патрициями, купцами, которые стали тратить значительные суммы на строительство зданий библиотек. Произведения древности переводились с греческого и латыни на современные языки по всей Европе.

Забота о развитии философии, искусства и литературы в эпоху Возрождения рассматривалась, как преодоление научной отсталости. В то время существовал пиетет к работам классических авторов, таких как Аристотель и Птолемей, касательно их представлений о Вселенной.

Философия потеряла большую часть своей строгости. Это касалось таких разделов философии, как логика и дедукция, которые рассматривались как второстепенные, по сравнению с интуицией и эмоциями.

Основой философии эпохи Возрождения был антропоцентризм, почерпнутый из античных источников в противоположность средневековому аскетизму. Основные идеи философии эпохи Возрождения базировались на принципах:

 Человек — центр мироздания, его основная ценность и движущая сила.
 Особое внимание к естественным и точным наукам. Только через учение и развитие можно понять строение мира, познать саму его суть.
 Натурфилософия. Природу следует изучать как нечто целое. Все предметы в мире едины, все процессы взаимосвязаны. Познать их во всем разнообразии форм и состояний можно только через обобщение и одновременно через дедуктивный подход от большего к конкретному.
 Пантеизм — отождествление Бога с природой. Основная цель этой идеи состояла в примирении науки с церковью. Известно, что католики ревностно преследовали любую научную мысль. Развитие пантеизма дало толчок таким прогрессивным направлениям, как астрономия, химия (в противовес лженаучной алхимии и поиску философского камня), физика, медицина (глубокое изучение строения человека, его органов, тканей). Представителем пантеизма был итальянский философ-схоласт Помпонацци, Пьетро («Трактат о бессмертии души»). Суть мира Помпонацци видел в постоянном поступательном движении по кругу, в развитии и повторении.

 Наука 

Первым шагом науки Ренессанса стало возвращение к классической теории Птолемея о строении вселенной.

При Козимо Медичи во Флоренции была организована по примеру древних Платоновская Академия (1459—1521), сыгравшая весьма заметную роль в культурной жизни Италии эпохи Возрождения. Глава и основоположник Платоновской Академии Марсилио Фичино (1433—1499) перевел на латинский язык все диалоги Платона, недостаточно хорошо известного в то время в Западной Европе, а также сочинения древних неоплатоников и написал комментарии к ним.

По мнению некоторых ученых, отцом современной науки является Леонардо да Винчи, чьи эксперименты и научные методы получили признание в итальянских университетах Падуи, Болоньи и Пизы.

Эти учебные заведения были научными центрами, в которых учились многие европейские студенты, пока постепенно наука эпохи Возрождения не продвинулась в Северную Европу.

Леонардо да Винчи изобрел колесцовый замок для пистолета (заводившийся ключом). В начале колесцовый пистолет был мало распространён, но уже к середине XVI века приобрёл популярность у дворян, особенно у кавалерии, что даже отразилось на конструкции лат, а именно: максимилиановские доспехи ради стрельбы из пистолетов стали делать с перчатками вместо рукавиц. Колесцовый замок для пистолета, изобретённый Леонардо да Винчи, был настолько совершенен, что продолжал встречаться и в XIX веке.

Леонардо да Винчи интересовали проблемы полёта предметов тяжелее воздуха. В Милане он делал много рисунков, изучал летательный механизм птиц разных пород и летучих мышей. Кроме наблюдений, он проводил и разные опыты. Леонардо хотел построить летательный аппарат. Он говорил: «Кто знает всё, тот может всё. Только бы узнать — и крылья будут!».

Первоначально Леонардо разрабатывал проблему полёта при помощи крыльев, приводимых в движение мышечной силой человека: идея простейшего аппарата Дедала и Икара. Но затем он дошёл до мысли о постройке такого аппарата, к которому человек не должен быть прикреплён, а должен сохранять полную свободу, чтобы управлять им; приводить же себя в движение аппарат должен своей собственной силой. Это в сущности идея современного аэроплана.

Леонардо да Винчи также работал над аппаратом вертикального взлёта и посадки. Он первым понял и объяснил, почему днем небо голубое. В книге «О живописи» он писал: «Синева неба происходит благодаря толще освещённых частиц воздуха, которая расположена между Землёй и находящейся наверху чернотой».

Ученые эпохи Возрождения, такие как профессор анатомии Андреас Везалий, исследовали человеческое тело. Исследования позволили им создать точный скелет моделей. В то время, например, многие думали, что человеческая челюсть состоит из двух костей, как они видели это у животных.

Итальянскую науку позднего Возрождения представлял Галилео Галилей. Галилей интересовался проблемами астрономии, влияния планет и светил, провёл аналогии между законами природы и математикой. Основной его теорией была версия о движении Земли вокруг Солнца.

К географическим достижениям XIV—XVII веков относится значительное открытие того времени флорентийца Америго Веспуччи — открытие американского континента.

 Скульптура и живопись 

Восприятие искусства людьми XV и XVI веках отличалось от раннего восприятия, когда не существовало термина «искусство».

Религиозные образы были священными. Так, люди предполагали, что образы Девы Марии и христианских святых могут творить чудеса. Были очень популярны изображения Святого Себастьяна, так как считалось, что этот святой защищает от чумы. Музыке приписывались терапевтические свойства. Чтобы положить конец периодам засухи или большого количества осадков, по Флоренции от церкви Импрунете проносили статую Богородицы. Считалось также, что некоторые изображения нехристианской тематики оказывают «магическое» влияние. Примером являются фрески в Палаццо Schifanoia в Ферраре с астрологическими темами.

Итальянский Ренессанс нашёл отражение в реалистической живописи XIV века художника Джотто, изображающего трёхмерные фигуры, находящиеся в реальном пространстве. Его творчество стало отходом от консервативных традиций поздней Готики.

Итальянское Возрождение в живописи зародилось во Флоренции и Тоскане и связано с фресками Мазаччо, станковой живописью и фресками Пьеро Делла Франческа и Паоло Уччелло. Эти художники использовали в своих работах новую технику изображения перспективы, представляя, таким образом, три измерения на двухмерных картинах.

Пьеро Делла Франческа написал трактаты о научной точке зрения. Картины Мазаччо писались с пластичностью, неизвестной до этого времени. По сравнению с плоской готической живописью, его картины были революционными. Около 1459 года был создан Алтарь базилики Сан-Дзено Маджоре (Мантенья). Это был, вероятно, первый удачный пример живописи Возрождения в Северной Италии, послуживший образцом для всех художников Вероны.

Платоновскую академию Лоренцо Великолепного посещал художник Сандро Боттичелли, автор знаменитого полотна «Рождение Венеры». Там он встречался с философами Фичино, Пико и Полициано, тем самым подпав под влияние неоплатонизма, что нашло отражение в его картинах светской тематики.

На рубеже XVI века, особенно в Северной Италии, художники начали использовать новые методы в изображении света и тьмы, такие как тон, контраст и др., что видно во многих произведениях Тициана, в портретах со сфумато и светотенями художников Леонардо да Винчи и Джорджоне. В этот период в живописи появились первые светские (нерелигиозные) темы. В своё время велось много споров относительно степени секуляризации в эпоху Возрождения. В начале XX века такие писатели, как Якоб Буркхардт, рассуждали о наличие относительно небольшого количества мифологических картин в эпоху возрождения.

Итальянские художники эпохи Возрождения работали в следующей технике живописи: росписи по сырой и сухой штукатурке, мозаика, витражи, сграффито. К мозаике и витражу итальянские мастера обращались для завершения декора храмов. В ренессансной Италии преобладала фреска — роспись водяными красками по сырой штукатурке.

Во второй половине XV — XVI веков в Венеции стали использовать масляные краски, что оказало большое влияние на искусство живописи. Масляные краски было легко смешивать, ими можно работать длительное время, прозрачность красок позволяла создавать широкую гамму тонов. Благодаря этому с XV века масляные краски стали ведущим художественным средством.

Переход от яичной темперы к масляным краскам в Северной Европе, а затем и в Италии привел к появлению множества работ, в которых подмалевки выполнялись темперой, а последующие этапы с тонкой прозрачной лессировкой — масляными красками. В некоторых работах темпера и масляные краски применялись одновременно.

Одним из самых плодотворных периодов в истории развития портретного жанра стал портрет эпохи Возрождения. Новый реалистический портрет жанра был связан с новым пониманием личности и её места в мире. Характерной чертой итальянского стало почти полное отсутствие внутренних противоречий. Человек изображался спокойным, мужественным и мудрым, к концу XVI века его образ приобретал черты духовной исключительности и созерцательности. До того, как портрет стал светским жанром в форме отдельной картины, он долгое время был составной частью многофигурной религиозной композиции — стенной росписи или алтарного образа («Афинская школа» Рафаэля). Одним из лучших портретистов этого времени был дотошный и точный рисовальщик Доменико Гирландайо.

Первой свободно стоящей бронзовой скульптурой, созданной в Европе со времен Римской империи была скульптура Донателло (1386—1466) Давид. Работы Донателло оказали большое влияние на творчество последующих мастеров, наиболее ярким из которых был Микеланджело со скульптурой «Давид».

Период, известный как высокое Возрождение, представляет собой вершину в отображении фигур в пространстве, отображении достоверности движений. Наиболее известными художниками этого времени являются Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело. Их картины являются одними из самых известных произведений искусства в современном мире. Картины «Тайная вечеря» Леонардо, «Афинская школа» Рафаэля и Потолок Сикстинской капеллы Микеланджело являются шедеврами эпохи Возрождения.

Постепенно итальянская живопись Высокого Возрождения обратилась к стилю Маньеризм. Художники Маньеризма сознательно восстали против принципов высокого Возрождения. Маньеризм характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком.

Художники, как правило, изображали вытянутые или даже деформированные фигуры с напряжёнными позами (контрапост), необычными или причудливыми эффектами, связанными с размерами, освещением или перспективой. Современные ученые признали способность искусства Маньеризма передавать сильные (часто религиозные) эмоции, что не удавалось художникам высокого Возрождения. К основным художникам этого периода относятся: Понтормо, Бронзино, Фьорентино Россо, Пармиджанино и ученик Рафаэля Джулио Романо.

 Архитектура 

Архитекторы эпохи Возрождения заимствовали характерные черты римской классической архитектуры. При этом с античных времён изменилась форма зданий и их назначение, изменились и основные принципы градостроительства. Древние римляне никогда не строили зданий, подобных церквям раннего периода развития возрождённого классического стиля или особнякам купцов XV века. В свою очередь, в эпоху Ренессанса не было необходимости возводить огромные строения для проведения спортивных состязаний или общественные бани, которые возводили римляне. Классические нормы архитектуры изучались и воспроизводились для того, чтобы служить современным эпохе целям. При строительстве большое внимание уделялось фасадам. Фасады в зданиях размещались симметрично относительно вертикальной оси. Церковные фасады, как правило, были оформлены с вертикальными выступами стен (пилястрами), арками и антаблементом, увенчаны фронтоном.

В период кватроченто были заново открыты и сформулированы нормы классической архитектуры. Изучение античных образцов вело к использованию классических элементов архитектуры и орнамента. Ранее Возрождение в искусстве проявлялось в стремлении к органичному сочетанию средневековых традиций с классическими элементами.

Пространство, как архитектурный компонент зданий, было организовано в видении, отличном от средневекового. В его основу встала логика пропорций, форма и последовательность частей стали подчиняться геометрии, а не интуиции, что было характерной чертой средневековых сооружений. Первым образцом периода можно назвать базилику Сан-Лоренцо во Флоренции, построенную Филиппо Брунеллески (1377—1446).

В храмовом строительстве Итальянского Ренессанса основным типом строений оставалась базилика с плоским потолком или с крестовыми сводами, различие наблюдалось в отдельных элементах — расстановке и отделке колонн и столбов, распределении арок и архитравов, внешнем виде окон и порталов. В стремлении образования обширных, свободных пространств внутри зданий зодчие ориентировались на греко-римские архитектурные памятники.

Во Флоренции Ренессанс в архитектуре связан с творчеством зачинателя новой европейской архитектуры, теоретика искусства эпохи Возрождения Леоне Баттиста Альберти. Он оказал влияние на формирование стиля Высокого Возрождения. Как и архитектор Филиппо Брунеллески (церковь Сан Лоренцо), он развивал античные мотивы в архитектуре. По его проектам был построен Палаццо Ручеллаи во Флоренции (1446—1451), перестроены церковь Сантиссима-Аннунциата, фасад церкви Санта-Мария-Новелла (1456—1470), фасады церквей Сан-Франческо в Римини, Сан-Себастьяно и Сант-Андреа в Мантуе — здания, определившие основное направление в архитектуре кватроченто.

Возрождение античности проиллюстрировано в образце светской архитектуры эпохи Возрождения — Палаццо Ручеллаи Леона Баттиста Альберти. пилястры здания напоминают классические архитектурные ордера с дорическими капителями на первом этаже, Ионическими ордерами бельэтажа и Коринфскими капителями на верхнем этаже.

Леоне-Баттиста Альберти создал новый античный стиль. Его основная работа, базилика в честь апостола Андрея Первозванного в городе Мантуя Сант-Андреа, была окончена после смерти архитектора.

Стиль Высокого Возрождения начался в Риме и связан с творчеством архитектора Донато Браманте (титулярная церковь Темпьетто Сан Пьетро ин Монторио) (1502) и его Собором Святого Петра (1506), который был самой заметной архитектурной доминантой эпохи. Под его влиянием находились почти все известные художники эпохи Возрождения, включая Микеланджело и Джакомо Делла Порта. Начало Позднего Возрождения в 1550 году ознаменовалось творчеством Андреа Палладио. Его гигантские колонны на два или более этажей украшали фасады зданий, его постройки тяготели к масштабности форм и триумфальности.

Основные памятники итальянской архитектуры этого времени — светские здания, отличались гармоничностью и величием своих пропорций, изяществом деталей, отделкой и орнаментацией карнизов, окон, дверей; дворцы с лёгкими, в основном двухъярусными галереями на колоннах и столбах. В храмовом строительстве наблюдалось стремление к колоссальности и величественности; в это время осуществился переход от средневекового крестового свода к римскому коробовому своду, купола стали опираться на четыре массивных столба.

Представителями архитектуры этого времени были Виньола, построивший Иль-Джезу в Риме и виллу Фарнезе в Витербо, живописец и биограф художников Вазари, им построен дворец Уффици во Флоренции, генуэзец Галеаццо Алесси, который возвёл церковь Мадонны да Кариньяно, дворец Спинола и дворец Саули в Генуе.

 Музыка 

XIV век положил начало новой эпохи в музыке Италии. В это время в Италии произошел необычайный подъём музыкальной деятельности. Музыка была неотъемлемой частью повседневной жизни; социальная деятельность также сопровождалась музыкой с пением и танцами.

Теория музыки древней Греции была известна итальянцам благодаря работам музыкального теоретика Боэция († 524). Его идея о «гармонии сфер» (Musica mundana) пользовалась популярностью в Средние века и в эпоху Возрождения. Боэций связывал звуки небесных светил со струнами кифары (ступенями звукоряда), расположив их последовательно от месы (звук Неба) до просламбаномена (звук Луны). До нот в европейской музыке использовали знаки — невмы. Современная музыкальная нотация появилась благодаря трудам итальянского теоретика музыки первой половины XI века Гвидо д'Ареццо, который начал записывать ноты на четырёхлинейном нотном стане. Позже эта система дорабатывалась — добавилась пятая линейка, изменился внешний вид нот и ключей. В современном виде она существует с XVII века.

Особенностями в музыкальной деятельности раннего Возрождения было: развитие светской музыки, её разных стилей и форм; распространение музыки от церковных учреждений и для знати до простых людей.

Основными формами музыки периода Проторенессанса были мадригал, канон и баллата. Как своеобразное продолжение народных итальянских (пастушеских) песен, мадригалы писались на стихи итальянских народных и профессиональных поэтов. В них пелось о любви; воспевались бытовые и мифологические сюжеты. Со временем сложились своеобразные мелодические символы, обозначавшие в мелодиях мадригалов нежные вздохи, слёзы, философию жизни (мадригал Джезуальдо ди Венозы «Умираю я, несчастный», 1611 г.). Наследие крупнейшего мастера светского мадригала Джезуальдо ди Венозы включают семь сборников многоголосных мадригалов и духовных сочинения, среди которых «Священные песнопения».

В целом музыкальный стиль того периода иногда называют «итальянским Ars nova.» С начала XV века и до середины XVI века новаторами в духовной музыке были музыканты исторических Нидерландов, талантливые композиторы из этих районов перебирались в Италию. Многие из них пели в папской капелле в Риме или в хорах многочисленных часовен в Риме, Венеции, Флоренции, Милане, Ферраре и других. С ними в музыке утвердился полифонический стиль, они оказали влияние на многих итальянских композиторов.

Преобладающими формами церковной музыки в этот период были месса и многоголосное произведение мотет. Наиболее известным композитором церковной музыки XVI века в Италии был представитель Римской школы Джованни Пьерлуиджи Палестрина. Его гладкая, эмоционально холодная полифония стала определяющей в конце XVI века. Композитором было создано около ста месс, триста мотетов, сто мадригалов.

Другие итальянские композиторы конца XVI века ориентировались на сочинения такой светской музыкальной формы, как мадригал. Почти сто лет светские песни были распространены по всей Европе. Мадригалы сочиняли композиторы Якоб Аркадельт, Чиприано де Роре, Лука Маренцио, Филипп де Монте, Карло Джезуальдо и Монтеверди Клаудио. Италия была также центром инноваций в инструментальной музыке. Здесь был создан и опробован в конце эпохи Возрождения такой музыкальный инструмент как скрипка, вошедший в обиход в 1550-х годах.

В конце XVI века Италия была музыкальным центром Европы. Почти все новшества, которые определили переход к музыке эпохи барокко зародилось в Северной Италии в последние десятилетия века. Традиции венецианской школы, связанные с инструментальной музыкой, продвинулись на север, в Германию, во Флоренцию. Музыка Флорентийского камерата с развитым одноголосием была предшественницей оперы, которая впервые появилась около 1600 года; стиль маньеризма Феррарской школы, перекочевал в Неаполь и других страны через музыку Карло Джезуальдо.

 Периоды в истории культуры итальянского Возрождения 

 Треченто (Проторенессанс) (2-я половина XIII века — XIV век) — начало эпохи Возрождения. Этот период связан с творчеством Джотто, художников сиенской школой живописи (Дуччо, Симоне Мартини, Липпо Мемми, Лоренцетти), скульпторов Джованни Пизано, Арнольфо ди Камбио, Тино ди Камаино и Бонино да Кампионе и других.
 Раннее Возрождение или Кватроченто (начало XV — конец XV века) связано с творчеством флорентийских художников: Фра Анджелико, Сандро Боттичелли, Донателло, Мазаччо, которые представляли утонченный стиль живописи, но их работы ещё сохраняли средневековые, готические черты.
 Высокое Возрождение (The Cinquecento), или Римский классицизм XVI века (конец XV — первые 20 лет XVI века) связано с творчеством архитектора Донато Браманте, Леонардо да Винчи, Рафаэля Сантии раннего Микеланджело в Риме. Эти художники оставались верными достижениям своих предшественников, но стремились более всего к совершенству формы и гармонии композиции. Их произведения были истинно монументальны и классичны.
 Поздний ренессанс и маньеризм (середина XVI — 90-е годы XVI века). В это время, после кончины Рафаэля в 1520 г., работали его ученики, а также Микеланджело и художники Аллори, Якопо Тинторетто, Бенвенуто Челлини и Джорджо Вазари. До конца 1570-х годов в Венеции творили живописец Тициан и архитектор Палладио. Этот период в Италии и других странах Европы характеризуется социальной и политической нестабильностью, войнами и религиозными конфликтами, распространением протестантизма и контрреформации. Ватикан и идеологи контрреформации преследовали всякое свободомыслие и требовали неукоснительного следования канонам, принятом на Тридентском соборе во всех видах искусства. Художники больше обращались к идеализации, изысканности формы и экспрессии, чем к классическим нормам Высокого Возрождения. Термин «maniera» все чаще относили к творчеству художников нового поколения, позднее названных маньеристами.

Распространение наследия Итальянского Возрождения в других странах Европы, прежде всего в изобразительном искусстве, проходило тремя основными способами:

 Художники из других стран приезжали в Италию, чтобы на месте ознакомиться с работами Рафаэля, Микеланджело и других великих итальянских мастеров.
 Правители разных стран приглашали итальянских художников для работы в их государствах. Так Леонардо да Винчи в течение нескольких лет работал во Франции для короля Франциска I.
 Европейские художники знакомились с творчеством мастеров Итальянского Возрождения по гравюрам и живописным репликам.

 См. также 

 Темы в итальянской живописи эпохи Возрождения
 Итальянская живопись эпохи Возрождения
 Литература эпохи Возрождения
 Музыка эпохи Возрождения
 Архитектура Возрождения
 Средневековая Италия
 Маньеризм

 Примечания 

 Литература 
 на русском языке
  (обл.)
 Андреев М. Л. Инновация или реставрация: казус Возрождения // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 1. — М.: Наука, 2005. С. 84-97.
 Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. — М., 1977.
 
 
 
 Зарубежная литература. Эпоха Возрождения (хрестоматия), составитель Б. И. Пуришев. — М., 1976.
 Искусство раннего Возрождения. — М.: Искусство, 1980. — 257 с.
 История искусства: Ренессанс. — М.: АСТ, 2003. — 503 с.
 Пясецкий В. Н. Архитектурные формы раннего возрождения в Италии. Обзор архитектурных форм раннего Возрождения вместе с историческими сведениями о них с указанием причин их появления в итальянском искусстве. Описание различных деталей памятников итальянского зодчества XV века с чертежами и рисунками. С 142 чертежами на десяти отдельных листах и 10 рисунками в тексте. — С.-Петербург: Издание редакции журнала «Строитель». Типография Е. Евдокимова. Троицкая ул., № 18. 1897. — 106 с.
 Яйленко Е. В. Итальянское Возрождение. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. — 128 с.
 Государство как произведение искусства: 150-летие концепции: Сб. статей/ Институт философии РАН, Московско-Петербургский философский клуб; Ответственный редактор Абдусалам Гусейнов. — М.: изд. Летний сад, 2011. — 288 с. (PDF-версия)
 Рыков А. В. Вокруг Леонардо да Винчи: модернизм, террор, грезы и метаистория // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 15. 2015. Выпуск 4. С. 98-108
 Яйленко Е. Итальянское Возрождение. Изд.: Олма Медиа Групп/Просвещение, 2008 г. ISBN 5-94849-708-9

 на других языках

 Baron, Hans. The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny. Princeton: Princeton University Press, 1966.
 Burke, Peter. The Italian Renaissance: Culture and Society in Italy Princeton: Princeton University Press, 1999.
 Capra, Fritjof. (2008), The Science of Leonardo. Inside the Mind of the Great Genius of the Renaissance. Doubleday ISBN 978-0-385-51390-6
 Cronin, Vincent
 The Florentine Renaissance (1967) ISBN 0-00-211262-0
 The Flowering of the Renaissance (1969) ISBN 0-7126-9884-1
 The Renaissance (1992) ISBN 0-00-215411-0
 Hagopian, Viola L. «Italy», in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. Stanley Sadie. 20 vol. London, Macmillan Publishers Ltd., 1980. ISBN
 Hay, Denys. The Italian Renaissance in Its Historical Background. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Jensen, De Lamar (1992), Renaissance Europe Jurdjevic, Mark. "Hedgehogs and Foxes: The Present and Future of Italian Renaissance Intellectual History, " Past & Present 2007 (195): 241—268, Shows Humanism has been the main concern of historians recently; Discusses the works of William Bouwsma, James Hankins, Ronald Witt, Riccardo Fubini, Quentin Skinner, J. A. Pocock, and Eric Nelson.
 Lopez, Robert Sabatino, The Three Ages of the Italian Renaissance Charlottesville: University Press of Virginia, 1970.
 Pullan, Brian S. History of Early Renaissance Italy. London: Lane, 1973.
 Raffini, Christine, Marsilio Ficino, Pietro Bembo, Baldassare Castiglione: Philosophical, Aesthetic, and Political Approaches in Renaissance Platonism. Renaissance and Baroque Studies and Texts, v.21, Peter Lang Publishing, 1998. ISBN 0-8204-3023-4
 Ruggiero, Guido. The Renaissance in Italy: A Social and Cultural History of the Rinascimento'' (Cambridge University Press, 2015). 648 pp. online review

Дальнейшее чтение

Ссылки 
 Литература эпохи Возрождения. Возрождение в Италии
 The High Renaissane in Florence — video
 Victoria and Albert Museum: Renaissance House
 The Prince by Niccolò Machiavelli Наряду со многими другими произведениями эпохи Возрождения, работа Никколо Макиавелли «The Prince» по-прежнему остается актуальной в современной литературе.

XV век в Италии
XVI век в Италии
История архитектуры
История искусства
Итальянское Возрождение
Эпоха Возрождения
Архитектура Ренессанса
Возрождение по странам